Нини́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Нинидзе, Виктор Афанасьевич — грузинский советский актёр и режиссёр. Народный артист Грузинской ССР.
 Нинидзе, Ия Борисовна (род. 1960) — советская и российская актриса.
 Нинидзе, Кирилл Евсеевич (1879—1937) — член Учредительного собрания Грузии (1918—1921).
 Нинидзе, Мераб (род. 1965) — советский и грузинский актёр.